Lavrense – abitanti di Lavras da Mangabeira
Lavrense – abitanti di Lavras do Sul
Lavrense – abitanti di Lavras